Пробуксовка

 То же, что и буксование
 Пробуксовка (информатика) — состояние, когда подсистема виртуальной памяти компьютера находится в состоянии постоянного свопинга